Hobe steht für:
 Hobe (Adelsgeschlecht), vorpommersch-mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Hobe ist der Familienname folgender Personen:
 Alice von Hobe (* 1940), deutsche Apothekerin und Bergsteigerin
 Andreas August von Hobe (1739–1802), deutscher Verwaltungsjurist
 August von Hobe (1791–1867), deutscher Offizier, Landrat und Gutsbesitzer
 Charlotte von Hobe (1792–1852), deutsche Schriftstellerin und Stiftsdame 
 Cord von Hobe (1909–1991), deutscher Generalleutnant
 Edgar von Hobe (1890–1973), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Eduard von Hobe (1802–1874), deutscher Generalleutnant 

 Hellmuth Friedrich von Hobe (1776–1843), deutscher Richter

 Siegfried von Hobe-Gelting (1816–1877), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Stephan Hobe (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Therese von Hobe (1837–1915), deutsche Schriftstellerin und Jugendbuchautorin